Winwick (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Winwick (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Winwick (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire